Miron ist ein Vor- und Familienname. Namensträger sind:

Vorname
 Miron Białoszewski (1922–1983), polnischer Dichter
 Miron Chodakowski (1957–2010), polnisch-orthodoxer Erzbischof und Militärordinarius
 Miron Costin (1633–1691), moldauischer Politiker, Poet und Chronist
 Miron Mislin (1938–2018), deutscher Architekt und Bauhistoriker
 Miron Sycz (* 1960), polnischer Politiker und Sejm-Abgeordneter
 Miron Tschernienko (1931–2004), russischer Schriftsteller und Filmkritiker

Familienname
 Andrei Miron (1951–2011), deutscher Prähistoriker
 Brock Miron (* 1980), kanadischer Eisschnellläufer
 Dan Miron (* 1934), israelischer Literaturwissenschaftler und -kritiker
 Gaston Miron (1928–1996), kanadischer Schriftsteller und Verleger
 Guy Miron (* 1966), israelischer Historiker
 Issachar Miron (1920–2015), israelischer Komponist
 Javier Mirón (* 1999), spanischer Leichtathlet
 Jeffrey Miron (* 1957), US-amerikanischer Ökonom
 Mario Mirón Velázquez (* 1927), mexikanischer Botschafter
 Paul Miron (1926–2008), rumänischer Romanist und Schriftsteller
 Oleg Miron (* 1956), sowjetischer Segler 
 Rami Miron (* 1957), israelischer Ringer 
 Radu Constantin Miron (* 1956), deutscher orthodoxer Erzpriester

Miron steht auch für
 Miron, eine polnische Wappengenossenschaft

Siehe auch:
 Myron (Begriffsklärung)